Урусовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Саратовская область 
 Урусовское сельское поселение — входит в Ртищевскский район

Мордовия 
 Урусовское сельское поселение — входит в Ардатовский район